La ZAC Gare de Rungis est une zone d'aménagement concerté réalisée entre 2002 et 2014 par la SEMAPA, société d'économie mixte de la ville de Paris. Elle est située sur le site de l'ancienne gare de la Glacière-Gentilly de la Petite Ceinture entre les rues Brillat-Savarin et Longues-Raies.

Rues de la ZAC Gare de Rungis 

 Place Pierre-Riboulet
 Rue Annie-Girardot
 Rue Madeleine-Brès
 Rue Augustin-Mouchot

Jardin 
 Jardin Charles-Trenet

Liens 
 

Zone d'aménagement concerté à Paris
13e arrondissement de Paris